Marco Cattaneo ist der Name folgender Personen:

*Marco Cattaneo (Bischof) OP, Titularbischof von Rhodopolis vom 24. Januar 1530 bis Mai 1546 
 Marco Cattaneo (Skilangläufer) (* 1974), italienischer Skilangläufer
 Marco Cattaneo (Radsportler) (* 1982), italienischer Radrennfahrer